Wischnitz ist:

 ein Ort in Oberschlesien; siehe Wiśnicze
 ein Ort im ukrainischen Teil der Bukowina; siehe Wyschnyzja
 eine ursprünglich aus Wyschnyzja stammende jüdische Gemeinschaft; siehe Wischnitz (chassidische Bewegung)